Ноннвайлер () — коммуна в Германии, курорт, расположен в земле Саар. 

Входит в состав района Санкт-Вендель.  Население составляет 9243 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 66,71 км². Официальный код  —  10 0 46 115.

Община подразделяется на 8 сельских округов.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара